Xaime Quesada puede referirse a:

Xaime Quesada Porto, pintor, grabador, escenógrafo y artista español nacido en 1937 y fallecido en 2007.
Xaime Quesada Blanco, pintor español, hijo del anterior, nacido en 1975 y fallecido en 2006.